Praça da Independência (João Pessoa)
 Praça da Independência (Recife) 
 Praça da Independência (Santos) 

 Praça da Independência (Kuala Lumpur) 

 Praça da Independência (Kiev) 

Independência
Desambiguação